Каменищи — название населённых пунктов:

Россия 
 Каменищи — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Каменищи — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.